Teoria dei campi – in matematica, area di studio dei campi dell'algebra astratta
 Teoria dei campi – in fisica, descrizione dell'evoluzione di un campo nel tempo
 Teoria classica dei campi – lo studio dei campi in fisica classica
 Teoria dei campi elettromagnetici – nella teoria classica dell'elettromagnetismo di Maxwell
 Teoria quantistica dei campi – analogo quantistico della teoria classica dei campi
 Teoria statistica dei campi – teoria della meccanica statistica
 Teoria del campo – in psicologia, teoria psicologica di matrice Gestalt